Landsstyreformand (grönländska: Naalakkersuisut siulittaasuat) är titeln för ledaren för Grönlands regering. 

Landsstyresformanden väljs av det grönländska landstinget och det är denne som väljer regeringen, kallad landsstyret.

Landsstyreformän

Referenser

Noter

Externa länkar
 naalakkersuisut.gl/da

Regeringsämbeten
Politik på Grönland